Metello – nome proprio
 Quinto Cecilio Metello – console romano del 206 a.C.
 Quinto Cecilio Metello Numidico – console romano del 109 a.C., rivale di Gaio Mario
 Metello – romanzo di Vasco Pratolini del 1952
 Metello – film di Mauro Bolognini del 1970, ispirato al romanzo omonimo
 Metello – frazione di Castelnuovo di Garfagnana, Lucca, Toscana

Pagine correlate
Metella
Metelli (disambigua)